

Anno 
 1982 – (MCMLXXXII in numeri romani) è un anno del XX secolo. 
 1982 a.C.

Matematica 
 1982 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1982 Cline – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Cinema 
 1982 – film statunitense del 2013, diretto da Tommy Oliver
 1982 – film libanese del 2019, diretto da Oualid Mouaness

Musica 
 1982 (Statik Selektah & Termanology) – album del duo "1982"
 1982-1992 – greatest hits degli Europe
 1982-2000  – raccolta degli Europe, pubblicata nel 1999